

Arti marziali 
 Sambo, di origine russa

Cinema 
 Sambo, film del 1950 di Paolo William Tamburella

Sport 
 Sambo Suplex, una mossa del wrestling

Persone 
 Paola Sambo – attrice italiana
 Renzo Sambo – canottiere italiano
 N_sambo – musicista italiano

Pagine correlate
 Samba (disambigua)
 Zambo (disambigua)